Gustac kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Gustac (ö i Kroatien, lat 43,87, long 15,34), Šibenik-Knins län, 
 Otočić Gustac (ö i Kroatien, lat 43,78, long 15,35), Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar